Eduard Molner és un periodista, professor de teatre i programador cultural català. Col·labora habitualment en el suplement Cultura-s de La Vanguardia, així com a les revistes Hamlet, L'Avenç, BCN Metrópolis, Serra d'Or, el diari Avui o la revista Altaïr. Ha participat en projectes editorials d'Enciclopèdia Catalana i de l'Institut Ramon Llull. És autor del llibre Sala Beckett 20 anys. Ha estat productor de dues edicions del Festival de Músiques Contemporànies organitzat per l'Auditori i responsable de continguts al departament de comunicació del Teatre Lliure. Entre els anys 2005 i 2009 va programar més de cinc-cents actes del cicle de tertúlies sobre el llibre i la lectura Vine a fer un cafè amb... i ha programat també el cicle de teatre de petit format Juliol a les biblioteques. Va comissariar l'exposició «Paral·lel 1894-1939» al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Ha assessorat l'apartat de teatre del Festival Kosmopolis 2011 del CCCB i és professor ocasional a l'Institut del Teatre.

Referències 

Periodistes catalans